De finale van de DFB-Pokal van het seizoen 2006/07 werd gehouden op zaterdag 26 mei 2007 in het Olympisch Stadion in Berlijn. FC Nürnberg nam het op tegen VfB Stuttgart. FC Nürnberg won na verlengingen met 3-2.

Finale

Wedstrijd

2007
VfB Stuttgart
DFB-Pokal
Sportevenement in Berlijn